Miejscowości w USA:
 Schaghticoke – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Schaghticoke – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
Gminy w USA:
 Schaghticoke (ang. Schaghticoke Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
Plemię Indian:
 Schaghticoke (Indianie) – plemię północnoamerykańskich Indian